Planinaski lanci:
 Ande (Južna Amerika)
 Cordillera Blanca, Peru
 Cordillera Central (Bolivija)
 Cordillera Central (Kolumbija)
 Cordillera Real (Ekvador)
 Cordillera Central (Peru)
 Cordillera Central (Kostarika)
 Cordillera Central (Dominikanska Republika) na otoku Hispanioli
 Cordillera Central (Luzon), Filipini
 Cordillera Central (Portoriko)
 Sistema Central, Španjolska